Klenovnik est un toponyme qui peut désigner :
Klenovnik, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Varaždin ;
Klenovnik, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.